Чулы́мский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Новосибирской области России.

Административный центр — город Чулым.

География 
Район расположен в центре Новосибирской области, в Барабинской низменности. Граничит с Убинским, Каргатским, Кочковским, Ордынским, Коченёвским и Колыванским районами Новосибирской области.

Территория района по данным на 2008 год — 855,9 тыс. га, в том числе сельхозугодья — 368,3 тыс. га (43 % всей площади), лесом занято 249,5 тыс. га (в основном в северной части района). Рельеф равнинный, спокойный. Средняя температура января −18,6 °C, июля +18,2 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 380 мм. По территории района пролегает сеть малых рек, наиболее крупная из них река Чулым, имеется множество озёр, самое большое оз. Иткуль (16,1 км²). На территории района имеются запасы глины, годной для изготовления строительного кирпича, обширные месторождения торфа и сапропели, есть минеральные воды.

История 
Район образован в 1925 году в составе Новосибирского округа Сибирского края, ранее эти земли входили в состав Каинского уезда. В 1930 году Сибирский край был разделён на западную и восточную части, и район оказался в составе Западно-Сибирского края. В 1937 году район был включён в состав новообразованной Новосибирской области.

Достопримечательности

Природное достояние 

 Памятник природы областного значения "Филимоновский рям";
 Река Чулым;
 Озеро Иткуль (поблизости с. Иткуль — 7 км. от районного центра);
 Охотхозяйство «Трофей»;
 Каякская база отдыха для рыбалки;
 Охотничья база с домом охотника ООО «Заимка» (Ужанихинский сельсовет);

Культурно-историческое наследие 

 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы;
 Территория железнодорожной станции со скульптурами физкультурников;
 Водонапорная башня (возведена в 1894 году);
 Краеведческий музей;
 Памятник В.И. Ленину;
 Памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне;
 Памятник погибшим в локальных конфликтах;
 Монумент Славы воинам Чулымского района;
 Районный Дом культуры и досуга;
 Здание молодёжного центра (ДКЖ);
 Здание дома детского творчества;
 Здание районной библиотеки;
 Спорткомплекс "Радуга";
 Чулымский маслосырозавод.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Чулым) проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 14 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 13 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Чулымском районе 52 населённых пункта.

 упразднённые населённые пункты
13 июня 2001 года были упразднены посёлки Гуськи и Лось.

5 ноября 2009 года были упразднены поселки Казарма 3208 км, Лежневский и Орловский.

Экономика 
В настоящее время в районе действует три промышленных перерабатывающих предприятия — это ОАО Маслосыркомбинат «Чулымский», ООО «Маслопром», ООО МПО «Фоменское». По территории района, с запада на восток проходят Западно-Сибирская железная дорога, федеральная автодорога «Байкал» с твёрдым покрытием, нефте- и газопровод.

Сельскохозяйственным производством занимаются 14 сельскохозяйственных организаций различных форм собственности, 19 фермерских хозяйств. В сельском хозяйстве занято 33,8 % всех работающих. Основная специализация сельскохозяйственных предприятий — животноводство и растениеводство. В 2006 году в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» крестьянско-фермерским и личным подсобным хозяйствам населения было выдано 48 кредитов на общую сумму 6,5 млн рублей.

Транспорт 
Через район проходит автодорога федерального значения  «Байкал» и участок Транссибирской железнодорожной магистрали «Новосибирск—Татарск». Протяжённость автомобильных дорог — 334,7 км, из них с твёрдым покрытием — 314,7 км.

Социальная сфера 
Чулымский район располагает развитой социальной и культурной инфраструктурой. В нём имеется 31 общеобразовательное учреждение, в том числе 20 средних школ, вечерняя сменная общеобразовательная школа, профессиональное техническое училище, 27 клубных учреждений, 24 библиотеки, детская музыкальная школа, спорткомплекс «Радуга», 3 больницы, 2 амбулатории, 23 сельских ФАПа. 46,2 % населения принимает 4 программы телевидения, остальные 53,8 только 2 программы.

Выдающиеся жители 
Почётные жители города Чулыма представлены на сайте центральной чулымской библиотеки

Герои Советского Союза:

 Ворошилов Геннадий Николаевич;
 Иванов Георгий Яковлевич;
 Кожемякин Петр Павлович;
 Леончиков Николай Петрович;
 Михайлов Терентий Михайлович;
 Осинный Иван Иванович;
 Погорельцев Александр Егорович;
 Полянский Петр Павлович;
 Черненко Василий Федорович.

Герои Социалистического труда:

 Маношина (Третьякова) Надежда Александровна

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт района
 Чулымский район на сайте администрации Новосибирской области
 На сайте Новосибирского областного совета депутатов
 Перечень муниципальных образований Новосибирской области
 Чулымский каталог статей